Наконечников — фамилия русского происхождения. Встречается в России и Польше (полонизированный род русского происхождения):

 Наконечников, Александр Георгиевич (1915—1946) — Герой Советского Союза.
 Наконечников, Генрик (1890—1945) — поручик кавалерии Войска Польского. Награждён орденом Virtuti Militari.
 Наконечников, Сергей Николаевич — российский учёный секретарь Российского кардиологического комплекса Министерства здравоохранения Российской Федерации.
 Наконечников-Клюковский, Бронислав (1888—1962) — польский политик, деятель борьбы за независимость, врач, воевода, министр, спортивный функционер.
 Наконечников-Клюковский, Пшемыслав (1896—1957) — польский военный, полковник (посмертно генерал), деятель борьбы за независимость, командующий Краковского округа Армии Крайовой.
 Наконечников-Клюковский, Станислав (1898—1944) — польский военный, полковник, деятель борьбы за независимость, главнокомандующий NSZ.

 Улица Наконечникова — улица в городе Барановичи, названа в честь А. Г. Наконечникова.